Майкл Адамс (; род. 19 января 1963 года в Хартфорде, штат Коннектикут, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Адамс родился в Хартфорде (штат Коннектикут, США). Учился в Бостонском колледже, где выступал за местную баскетбольную команду. В 1985 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, где был выбран клубом «Сакраменто Кингз» в третьем раунде под общим 66 номером. В своём дебютном сезоне он в среднем за игру набирал всего 2,2 очка, однако в последующих сезонах за другие команду он выступал намного лучше. В сезоне 1986/87 он выступал за «Вашингтон Буллетс», а в 1987 году перешёл в «Денвер Наггетс». В сезоне 1990/91 в «Денвер Наггетс» он в среднем за игру набирал 26,5 очка и делал 10,5 передачи. После такого успешного сезона он вновь вернулся в «Буллетс» и в 1992 году принял участие в матче всех звёзд НБА.

Свою игровую карьеру Адамс закончил в 1996 году, будучи игроком «Шарлотт Хорнетс». За свою игровую карьеру он набрал 9621 очка и сделал 4209 передачи, а также 4 сезона подряд являлся лидером чемпионата по количеству трёхочковых бросков в сезоне, а в сезонах 1989/89 и 1989/90 являлся лидером НБА по количеству забитых трёхочковых бросков.

Тренерская карьера 
По окончании игровой карьеры Адамс занимал тренерские должности в клубе Международной баскетбольной лиги «Ричмонд Ритм», клуба НБА «Ванкувер Гриззлис», клуба ЖНБА «Вашингтон Мистикс» и баскетбольной команды университета Мэриленда.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Выпускники Хартфордской государственной средней школы
Баскетболисты США
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Мемфис Гриззлис»
Тренеры «Вашингтон Мистикс»
Разыгрывающие защитники